Александр Мартыненко:
 Мартыненко, Александр Владленович (род. 1960) — украинский журналист.
 Мартыненко, Александр Николаевич (род. 1989) — украинский велогонщик.